Гачев — болгарская фамилия.

  (1871—1941) — болгарский политик.
 Гачев, Георгий Дмитриевич (1929—2008) — советский и российский философ, культуролог, литературовед и эстет.
 Гачев, Дмитрий Иванович (1902—1946) — советский музыковед, историк эстетики.
  (род. 1966) — российский литературовед.